De Trochilinae vormen een van de vijf onderfamilies die onderdeel zijn van de kolibriefamilie Trochilidae. Deze onderfamilie is weer onderverdeeld in drie geslachtengroepen:
 Lampornithini (18 soorten)
 Mellisugini (37 soorten) 
 Trochilini (115 soorten)

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Trochilinae en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries